Antonio Manetti (1423-1497), mathématicien et architecte italien
 Antonio Manetti (1970-), un des deux Frères Manetti
 Charles Manetti (1901-1969), clown français
 Domenico Manetti (1609-1663), peintre italien de l'école siennoise
 Giannozzo Manetti (1396-1459), homme politique et diplomate florentin 
 Larry Manetti (né en 1947), acteur américain
 Marco Manetti (1968-), un des deux Frères Manetti
 Richard Manetti (né en 1986), guitariste français, fils du musicien de jazz Romane
 Rutilio Manetti (1571-1639), peintre italien de l'école siennoise
 Saverio Manetti(1723-1785), médecin, botaniste et ornithologue italien